Die Fußball-Oberliga Westfalen 1986/87 war die neunte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde die SpVgg Erkenschwick mit fünf Punkten Vorsprung auf Preußen Münster. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Erkenschwick Vierter in der Nordgruppe und verpasste dadurch den Aufstieg. Vizemeister Münster nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen die Amateure des FC Bayern München aus.

Die Abstiegsränge belegten SuS Hüsten 09, der 1. FC Recklinghausen und der SC Eintracht Hamm. Aus der Verbandsliga stiegen der SC Hassel, die SpVg Marl und die Amateure von Borussia Dortmund auf. Torschützenkönig wurde Dieter Götz von der SpVgg Erkenschwick mit 22 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1986/87 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1985/86:
 ASC Schöppingen
 TuS Paderborn-Neuhaus
 FC Gütersloh
 DSC Wanne-Eickel
 Preußen Münster
 Westfalia Herne
 SpVgg Erkenschwick
 SuS Hüsten 09
 SC Eintracht Hamm
 1. FC Recklinghausen
 VfL Bochum Amateure
 Rot-Weiss Lüdenscheid
 Hammer SpVg
 VfL Reken
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1985/86:
 SC Verl (Staffel 1)
 SG Wattenscheid 09 Amateure (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 14. der Oberliga Westfalen und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln teil. Der Sieger war für die Oberligasaison 1987/88 qualifiziert. Gespielt wurde am 6., 10. und 14. Juni 1987.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 181.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1986/87 bei Westfalenkick.de

1986
Fußballsaison 1986/87